Гонка переслідування серед чоловіків в рамках чемпіонату світу з біатлону 2011 відбулася в Ханти-Мансійську 6 березня о 14:00 за місцевим часом. У гонці взяли участь 60 біатлоністів, відібраних за результатами попередньої спринтерської гонки.

Результати

Виноски

Чемпіонат світу з біатлону 2011
2011 у біатлоні